Doppeldecker steht für:
 Doppeldecker (Flugzeug), Flugzeug mit zwei vertikal gestaffelt angeordneten Tragflächen
 Doppelpenetration, eine Sexualpraxis

Als Doppeldecker im Sinne von Doppelstocktransport werden Landfahrzeuge mit zwei Ebenen für Passagiere oder Fracht bezeichnet:
 Doppeldeckerbus, Omnibus mit zwei Stockwerken
 Oberleitungsbus mit zwei Stockwerken, siehe Geschichte des Oberleitungsbusses#Doppeldecker
 Doppelstockwagen der Eisenbahn in der Umgangssprache
 Straßenbahnwagen mit zwei Stockwerken
 Lkw-Sattelauflieger mit zwei Ladeebenen
 Doppelstock-Containertragwagen im Eisenbahnwesen,
 Doppelstock-Tiertransporte zur straßengebundenen Lebendtierbeförderung, siehe Tiertransport
 Doppeldeckeraufzug, Aufzug mit zwei verbundenen Kabinen in einem Schacht

Weitere Anwendungen des Doppelstockprinzips:
 Großraumflugzeug
 Doppelstockbrücke
 (Doppel-)Stockbett, siehe Hochbett

Siehe auch: